Mihăiești poate fi:

 Mihăiești, Cluj, localitate în județul Cluj, Transilvania, România
 Mihăiești, Alba, localitate în județul Alba, Transilvania, România
 Mihăiești, Suceava, localitate în județul Suceava, Moldova, România
 Mihăiești, Hunedoara, localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Ciceu-Mihăiești, Bistrița-Năsăud, comună din județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)

 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)

Toponime românești